«Аньхой Цзюфан» () — бывший китайский футбольный клуб, выступавший в г. Хэфэй, провинция Аньхой. Владельцем команды была корпорация Аньхой Цзяжунь Групп (). Команда была образована в ноябре 2005 года. В сезоне 2008 года команда смогла завоевать повышение в классе и выйти во второй дивизион. Перед началом сезона 2011 года команда была продана «Тяньцзинь Жуньюйлун» вместе с её местом во втором дивизионе.

Результаты 
За всё время существования

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт корпорации 

Футбольные клубы Китая, прекратившие существование
Футбольные клубы Китая
Футбольные клубы, основанные в 2005 году